Jméno a příjmení František Berka nese vícero osob:

 František Berka (fotbalista) (* 1920) – český fotbalista a fotbalový trenér
 František Berka (lékař) (1876–1962) – český patologický anatom, prosektor, profesor soudního lékařství